Mužská dvouhra Rothesay International Eastbourne 2022 probíhala ve druhé polovině června 2022. Do singlové soutěže eastbournského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Australan Alex de Minaur, kterého vyřadil v semifinále pozdější vítěz Taylor Fritz.

Vítězem se stal třetí nasazený Američan Taylor Fritz, jenž ve finále zdolal dalšího Američana, nenasazeného Maxima Cressyho třísetové bitvě 6–2,  a . V probíhající sezóně si tak připsal po triumfu v Indian Wells druhé turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu ATP Tour a druhý v Eastbourne, když navázal na vítězství z roku 2019. Fritz soutěží prošel bez ztráty podání, když vyhrál všech 51 servírovacích gamů.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Rothesay International Eastbourne 2022